Als Finanzierungssaldo bezeichnet man

 in der Betriebswirtschaftslehre die Veränderung des Fremdkapitals im Zeitablauf, siehe Fremdkapital
 in der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung die Summe aus Leistungsbilanzsaldo und Vermögensübertragungsbilanzsaldo, siehe Zahlungsbilanz
 in der Finanzwissenschaft den Haushaltssaldo